Suspended Animation — четырнадцатый студийный альбом Esham’а, выпущенный 3 августа 2010 года на лейбле Reel Life Productions. Позже вышло переиздание альбома под названием «Subatomic Jetpack». Альбом содержит 29 треков, в основном мало продолжительные, переиздание содержит 32 трека.

Список композиций 
 All the Time 2:54
 Closed Doors 2:31
 Subatomic ft. King Solomon 2:50
 Ronald McDonald 1:47
 Ssmd 3:31
 Suspended Animation 2:11
 Triggernometry 2:59
 Designer Drugs 1:33
 Rlp Logo 2:32
 ?????? 0:21
 You Don’t Luv Me 2:41
 Electromagnetic 2:47
 Horrible 2:16
 Poultry 2:18
 Sinsory Deprivation 3:12
 Get a Room 2:40
 U Can Die 2:27
 Private Hotel Party 2:53
 Worst Place 2 Be 2:46
 Killa P*$$y 1:39
 American Made 2:28
 ?????? 0:42
 Don’t Wake Me Up 2:25
 Gumball 3000 2:05
 Thanx 1:50
 But No Thanx 4:57
 Police ft. Daniel Jordan 3:18
 How Come 3:45
 Home 3:10

Переиздание 
Альбом был переиздан под названием «Subatomic Jetpack».
 Funny Feelin
 24 HRS
 Wit Out A Band
 Deadboy Anubis Wisdom
 Go 2 Sleep
 What My Name Is
 Dr Conrad Murray
 Krazy People
 Ring Around The Rosie (Ft. Mastamind)
 Godspeed
 God Bless The Feigns
 Attention (Ft. Daniel Jordan)
 Money Bitch
 7 Mile Cruzin
 BLMNHM
 Nasty Hoe
 Mastamind
 Saints And Sinners
 All Over Wit
 Start Strippin
 Salty Krackers
 Stupid
 Put On My Cult
 First Check
 DET
 Eminem
 So Suicidal (Ft. Mastamind)
 Pledge
 Get Rich
 Buyout
 Invitation
 Street Corner

Участники записи 
 Esham — исполнитель
 King Solomon — исполнитель
 Daniel Jordan — исполнитель

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы Reel Life Productions